Morente puede referirse a:

Geografía 
 Morente, pedanía española.

Personas 
 Enrique Morente, cantaor de flamenco español.
 Estrella Morente, cantaora de flamenco española.
 Manuel García Morente, filósofo español.
 Antonio Jaén Morente, historiador y político español.